Oslawa kan syfta på följande platser:

Polen 

 Osława, vattendrag, Nedre Karpaternas vojvodskap,

Tjeckien 

 Oslava (vattendrag i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar